

Aéronautique 
 Martin P4M Mercator : avion de patrouille de l'armée des États-Unis utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Astronomie 
 Mercator : un cratère lunaire ;
 (4798) Mercator : un astéroïde.

Cartographie 
 Projection de Mercator : projection cartographique, inventée par Gérard Mercator.

Entreprises 
 Mercator : enseigne de distribution slovène présente dans le Sud-Est de l'Europe.
 Fonds Mercator : société d'édition anversoise de beaux-livres depuis 1965.

Littérature 
 Mercator ou Le Marchand : une comédie de l'auteur comique latin Plaute ;
 Mercator : un ouvrage de référence sur le marketing, publié chez Dunod.

Océanographie 
 Le Mercator : un navire-école belge ;
 Mercator Océan : centre français d'analyses et de prévisions océaniques.

Patronymes 
 Marius Mercator (vers 390-après 451) : ecclésiastique chrétien ;
 Gérard Mercator (1512-1594) : mathématicien et géographe, inventeur de la projection cartographique qui porte son nom ;
 Rumold Mercator (1545-1599) : cartographe, fils de Gérard ;
 Nicolaus Mercator (1620-1687) : mathématicien, découvreur des séries de Mercator.

Zoologie 
 Conus mercator : espèce de gastéropodes de la famille des Conidae.

Divers 
 Mercator : un jeu télévisé de sept épisodes produit en 2010 par la RTBF.

Homonymie de patronyme